Трипп () — многозначный термин.

Фамилия 
  (род. 1958) — американский политолог, специалист по гендерным и женским исследованиям, лауреат премии Виктории Шак Американской политологической ассоциации (2001).
 Трипп, Арт (род. 1944) — американский музыкант, участник групп The Mothers of Invention и Captain Beefheart and the Magic Band.
  (1839—1911) — американский юрист и дипломат, председатель Верховного суда территории Дакота (1885—1889), посол США в Австро-Венгрии (1893—1897).
  (1883—1971) — канадский политик, член Палаты общин (1940—1945).
  (род. 1977) — канадский и немецкий хоккеист, игрок сборной Германии, финалист чемпионата Германии в составе клуба «Кёльнер Хайе» (2013, 2014).
  (род. 1991) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ.
 Трипп, Джордж — британский политик, мэр лондонского боро Финсбери (1933—1934).
  (род. 1946) — американский политик, председатель Палаты представителей штата Нью-Мексико (2015—2017).
  (1826 — ?) — американский моряк, обладатель Медали Почёта за участие во Второй битве при форте Фишер (1865).
  (1921—2010) — британский дипломат, посол Великобритании в Ливии (1970—1974), Сингапуре (1974—1978) и Таиланде (1978—1981).
 Трипп, Рон (1953) — американский самбист, дзюдоист и мастер боевых искусств.
  (род. 1953) — американский автогонщик, чемпион Автоклуба США (1975, 1976) и победитель гран-при Австралии (1983, 1984) в гонках на спидкарах.
  (1914—2001) — британский палеонтолог, член Эдинбургского королевского общества (с 1956), лауреат премии Р. Х. Уорта Геологического общества Лондона (1963).
  (род. 1970) — австралийский велогонщик, серебряный медалист Паралимпийских игр в гонках с раздельным стартом в классе H5 (2016).
  (1936—2003) — австралийский сценограф, лауреат Британской региональной театральной премии (1996).
  (1817—1878) — американский политик и юрист, председатель Сената штата Мэн (1849).
 Трипп, Уоллес Уитни (1940—2018) — американский художник, иллюстратор и писатель.
 Трипп, Хуан Терри (1899—1981) — американский предприниматель, основатель авиакомпании Pan American World Airways.
 Трипп, Чарльз — британский политолог-востоковед, член Британской академии (с 2012).
 Трипп, Эвелин (1927—1995) — американская фотомодель.
 Трипп, Эдвард Генри — британский политик, мэр лондонского боро Финсбери (1910—1911).
  (ур. Майлз; род. 1976) — британская бадминтонистка, чемпионка Уэльса (1997, 2000—2002), Англии (1999, 2000, 2004) и Ирландии (2002) в женских парах.

Топоним 
 Трипп — административно-территориальный округ в штате Южная Дакота (США).

См. также 
 
 Триппер